Референдумы в Лихтенштейне проходили 2 марта и 30 ноября 1975 года. Мартовские референдумы касались налогового законодательства. Референдум по повышению налогов на капитал, подоходный налог, налогов на дивиденды и на автомобили был отклонён 56,8 % голосов. Второй референдум был по снижению доли перераспределения налогов в местные органы власти. Ранее увеличение перераспределения в пользу муниципалитетов было одобрено на референдуме 1970 года. Предложение было отклонено 58,4 % голосов. Конституционный референдум в ноябре касался выборов и состава Ландтага и был отклонён 50,3 % голосов (большинством всего в 22 голоса).

Контекст

Повышение налогов 
Референдум касался увеличения налогов на имущество, доходы, дивиденды и транспортные средства. Это был факультативный референдум парламентского происхождения: ввиду дефицита бюджета страны Ландтаг решил представить на всенародное голосование законопроект, поддержанный парламентом 18 декабря 1974 года в рамках Статьи № 66 Конституции.

Перераспределение налогов в местные органы власти 
Референдум о внесении изменений в Налоговый кодекс с целью сокращения перераспределённой части в коммуны.

В 1970 году одобрение референдума по народной инициативе привело к утроению налогов, перераспределяемых муниципалитетам. Учитывая дефицит страны, правительство стремилось сократить эту долю путём внесения поправок в разделы №№ 127 и 128 Налогового кодекса. Это был факультативный референдум парламентского происхождения: Ландтаг решил представить законопроект, поддержанный парламентом 18 декабря 1975 года, на всенародное голосование в рамках Статьи № 66 Конституции.

Избирательная система 
Референдум по конституционной поправке, которая изменяла избирательную систему, используемую в парламентских выборах, и вводила пропорциональную мажоритарную систему.

Это была народная инициатива, инициированная Партией прогрессивных граждан, которая собрала необходимые для конституционного референдума 900 подписей. Прогрессивная гражданская партия потеряла в 1970 году на парламентских выборах большинство мест в Ландтаге, которое позволяло ей возглавлять коалицию с Патриотическим союзом, начатую 1931 годом ранее во время «тихих» выборов 1939 года.

В проекте конституционной поправки предусматривалось, что 15 депутатов Ландтага избираются по системе относительного большинства в одном туре в 15 избирательных округах, соблюдая соотношение 60:40 между количеством мест, выделяемых для Оберланда (Верхний Лихтенштейн) и Унтерланда (Нижний Лихтенштейн): 9 мест для Верхнего Лихтенштейна и 6 — для Нижнего Лихтенштейна. Достигнув установленного порога в 900 зарегистрированных подписей, конституционная инициатива была направлена в Ландтаг 5 июля 1975 года в рамках Статьи № 64.2 Конституции. Парламент отклонил её большинством 8:7. В результате вопрос был вынесен на всеобщее голосование.

Результаты

Повышение налогов

Перераспределение налогов в местные органы власти

Конституционная поправка

Примечания 

Референдумы 1975 года
Референдумы в Лихтенштейне
1975 год в Лихтенштейне
Март 1975 года
Ноябрь 1975 года